Сент Олбанс има више значења:
 Сент Олбанс (Вермонт)
 Сент Олбанс (Западна Вирџинија)
 Сент Олбанс (Хертфордшир) у Великој Британији.